Кайл Эдвард Синглер (; родился 4 мая 1988 года в Медфорде, штат Орегон, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника.

Биография 
На драфте НБА 2011 года был выбран под общим 33-м номером. Он присоединился к «Пистонс» перед началом следующего сезона, после того как год отыграл на профессиональном уровне в Европе.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 Duke biography
 ACB.com Profile 

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки БК «Аликанте»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки БК «Обрадойро»